Stanisław Brzozowski ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Brzozowski (Philosoph) (1878–1911), polnischer Philosoph
 Stanisław Brzozowski (Pantomime) (* 1938), polnischer Pantomime